Велеград:

 Велеград — муниципалитет в Злинском крае Чехии.
 Велеград (Великая Моравия) — столица Великой Моравии, местоположение которой не установлено.
 Велеград (город бодричей) — город, центр государственности бодричей.

Примечания